YGJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yonago (Giappone)